Креспі () — італійське прізвище.

 Даніеле Креспі  (1598—1630 )— італійській художник доби раннього бароко. 
  Джованні Баттіста Креспі (1573—1632 )італійській художник доби раннього бароко, скульптор і архітектор, працював у Мілані.
 Джузеппе Марія Креспі (1665—1747) — італійській художник доби пізнього бароко.  Болонська школа. 
 
 Доменіко Пассіньяно народжений Креспі  ((1559–1636)— італійській художник 
 Хуан Креспі (1721–1782) — іспанський місіонер у Каліфорнії.
 Сільвіо Беніньйо Креспі (1868–1944) італійський підприємець, винахідник і політичний діяч.
 Сара Креспі ( 1951 р.н. )— італійська акторка. 
 Креспі-д'Адда — назва поселення між містами Італії Бергамо та Мілан.

 
Італійські прізвища
Багатозначні терміни